Les festes de Sant Llorenç són les festes majors del poble d'Alaior, a l'illa de Menorca (Illes Balears). són celebrades el cap de setmana posterior al dia 10 d'agost.

Història 
La festa dedicada a Sant Llorenç es va iniciar a l'ermita de Binixems (està a 5 quilòmetres d'Alaior) just després del 1301 i va perviure gairebé invariable fins al 1832-1833, moment en què la celebració es trasllada a Alaior. Com en altres celebracions de viles properes, els cavalls són els protagonistes de les festes majors d'Alaior, una festivitat amb més de 700 anys d'història. Les "qualcades dels caixers", les curses equines i els "jaleos" formen l'estructura bàsica d'aquesta cita obligada del calendari festiu de l'illa de Menorca.

Descripció 
L'inici de les festes es produeix quan dies abans de la festa major, la imatge de Sant Llorenç, acompanyada pels cavallers, es trasllada des de l'ermita de Binixems fins a la Casa Rectoral. A l'arribada de la comitiva el caixer batle adreça un missatge a la població i la convida a participar en els actes organitzats.

Però la festa major comença el divendres que es llegeix el pregó de Festes i segueix la nit amb una revetlla.

Dissabte de festa major al matí hi ha la convidada dels caixers i cavallers, i a la tarda té lloc la sortida dels gegants, seguida de la qualcada i el refrigeri de "Gin des poble". Seguidament hi ha la processó fins a l'ermita de Sant Pere Nou, on tenen lloc les solemnes completes amb l'assistència de tota la corporació municipal. En acabar, "jaleo" a sa Plaça, amb la banda de música i l'espectacle eqüestre a càrrec dels caixers i cavallers. Finalment, el dia acaba amb la tradicional recepció a l'Ajuntament i la revetlla d'estiu amenitzada amb música d'orquestra.

Diumenge de festa major al matí es fa la replegada de la qualcada i la Missa des Caixers, seguida del "Jaleo" a sa Plaça. Al capvespre els cavallers obsequien als veïns amb la tradicional visita de l'aigua-ros. El diumenge finalitza amb balls tradicionals, la gran desfilada de carrosses, un acte que es fa des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, i la revetlla de Sant Llorenç amenitzada amb música d'orquestra.

Dilluns és el darrer dia de les festes i inclou les corregudes a cós, una revetlla de fi de festes, nit de rock amb grups locals.

Referències

Enllaços externs 
 Alaior
 Jaleo Sant Llorenç
 Gegants a les festes de Sant Llorenç
 Resum de les festes de Sant Llorenç

Festes de cavalls
Festes de Menorca